Vince Dunn (né le  à Mississauga dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Jouant pour les IceDogs de Niagara dans la LHO, il est choisi au deuxième tour,  rang, par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2015. 

Après une autre saison dans la LHO, il devient professionnel en 2016 en évoluant pour les Wolves de Chicago, équipe affiliée aux Blues dans la LAH. Il parvient à intégrer l'alignement des Blues lors du début de la saison 2017-2018 et prend part à 75 parties durant la saison, récoltant 24 points au passage.

Statistiques 

|-
| 2012-2013 || Blackhawks de Thorold ||  ||48 ||5 ||23 ||28 ||35 ||13 ||3 ||5 ||8 ||10
|-
| 2013-2014 ||IceDogs de Niagara ||LHO ||63 ||5 ||28 ||33 ||45 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2014-2015 ||IceDogs de Niagara ||LHO ||68 ||18 ||38 ||56 ||59 ||8 ||6 ||4 ||10 ||22
|-
| 2015-2016 ||IceDogs de Niagara ||LHO ||52 ||12 ||31 ||43 ||52 ||12 ||5 ||7 ||12 ||10
|-
| 2016-2017 ||Wolves de Chicago ||LAH ||72 ||13 ||32 ||45 ||71 ||10 ||1 ||5 ||6 ||20
|-
| 2017-2018 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||75 ||5 ||19 ||24 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Wolves de Chicago ||LAH ||2 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Blues de Saint-Louis || LNH || 78 || 12 || 23 || 35 || 45 ||  20 || 2 || 6 || 8 || 8
|-
| 2019-2020 || Blues de Saint-Louis || LNH || 71 || 9 || 14 || 23 || 27 ||  9 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2020-2021 || Blues de Saint-Louis || LNH || 43 || 6 || 14 || 20 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Kraken de Seattle || LNH || 73 || 7 || 28 || 35 || 63 || - || - || - || - || -

| 340 || 39 || 98 || 137 || 173 || 29 || 2 || 9 || 11 || 16

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
 2018-2019 : vainqueur de la coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis

Références 

Naissance en octobre 1996
Naissance à Mississauga
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des IceDogs de Niagara
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du Kraken de Seattle
Champion de la Coupe Stanley